Melanie Klaffner e Karolina Kosińska erano le detentrici del titolo, mat Kosińska quest'anno non ha partecipato.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Klaffner ha fatto coppia con Agnes Szatmari e ha battuto in finale Danka Kovinić e Elina Svitolina 6–0, 6–7(1–7), [10–5].

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Ksenija Lykina (semifinali)
 Melanie Klaffner /  Agnes Szatmari (campionesse)

 Karolina Nowak /  Conny Perrin (semifinali) 
 Tadeja Majerič /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Governor's Cup Lagos 2011